Сорочинская:

 Сорочинская, Зинаида Сигизмундовна (род. 1925) — советская киноактриса.
 Сорочинская ярмарка (значения)